W Rumunii
 Golești – gmina w okręgu Vrancea
 Golești – gmina w okręgu Vâlcea

 Golești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Bălilești
 Golești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Golești

 Schitu Golești – gmina w okręgu Ardżesz
 Schitu Golești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Schitu Golești